Jméno a příjmení Jaroslav Pecháček se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jaroslav Pecháček (politik) (1911–1997) – český politik a novinář, poúnorový emigrant a spolupracovník Svobodné Evropy 
 Jaroslav Pecháček (spisovatel) (1909–1984) – český prozaik, výtvarník a publicista